Paweł Grabowski ist der Name folgender Personen:

* Paweł Grabowski († 1771), polnischer Generalleutnant und Starost von Czchów
 Paweł Grabowski, eigentlicher Name von Spinache (* 1979), polnischer Rapper und Musikproduzent